Termin  ima više značenja.

 Mukonatna cikloizomeraza, enzim
 Kiri, mCi - mili Kiri